Franciaország
Ségalas, település Hautes-Pyrénées megyében
Ségalas, település Lot-et-Garonne megyében